

Astronomia 
 Gol  – cratere meteoritico di Marte

Aziende 
 Gol Transportes Aéreos  – compagnia aerea brasiliana

Codici 
 GOL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gold Beach (Stati Uniti)
 gol – codice ISO 639-3 della lingua gola

Geografia 
 Gol  – comune della Norvegia

Sport 
 Gol  – termine utilizzato in vari sport per indicare una segnatura
 Gol – segnatura nell'hockey su ghiaccio
 GOL!  –  progetto editoriale realizzato da La Gazzetta dello Sport

Altro 
 Volkswagen Gol  – automobile della Volkswagen
 Gol!  – Serie di libri per ragazzi di Luigi Garlando
 Goool! (Metegol!) – film d'animazione Argentino diretto da Juan José Campanella del 2013.
 Programma Gol – riforma prevista dal PNRR

Pagine correlate 
Goal (disambigua)